Курсёль-сюр-Мер () — коммуна во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос, округ Кан, центр одноименного кантона. Расположена в 20 км к северу от Кана и в 22 км к востоку от Байё, на побережье Ла-Манша, в месте впадения в него реки Сёль. Популярный морской курорт. 

Население (2018) — 4 242 человека.

История 
На территории коммуны находится часть пляжа Жюно (Juno Beach), бывшего 6 июня 1944 года одним из пяти мест высадки армий США, Великобритании, Канады и их союзников во время Второй мировой войны. 14 июня на побережье неподалёку от Курсёля высадился генерал Де Голль; в этом месте установлен крест и памятная табличка.

Достопримечательности
 Шато Курсёль XII—XVII веков в стиле ренессанса
 Канадский культурный центр на пляже Жюно
 Немецкий бункер, танк Шерман и другие свидетельства сражений 1944 года
 Частный Музей кружев (Logis de la Dentelle), где представлены в основном нормандские кружева XIX века с включением золотых и серебряных нитей.

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 2,4 %
 промышленность — 7,2 %
 строительство — 10,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 50,0 %
 государственные и муниципальные службы — 30,3 %.

Уровень безработицы (2017) — 15,3 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кальвадос — 12,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 21 970 (Франция в целом — 21 730, департамент Кальвадос — 21 490).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Курсёль-сюр-Мера с 2008 года занимает Анн-Мари Филиппо (Anne-Marie Philippeaux). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею правый список победил в 1-м туре, получив 53,07 % голосов.

Города-побратимы 
  Дартмут, Великобритания
  Гольдбах, Германия
  Риго, Канада

Знаменитые уроженцы 
 Рене Эммануэль Батон (1879—1940) — композитор и дирижер.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея